Йошка́р-Ола́ — станция Казанского региона Горьковской железной дороги РЖД, находится на 106 км участка Зелёный Дол — Яранск, расположена в городе Йошкар-Ола Республики Марий Эл, Россия. Открыта 10 декабря 1927 года. Имеется 10 приёмо-отправочных путей, дистанцию пути, оборотный пункт депо Юдино, ЛОВД. К станции примыкают пути предприятий старой промзоны города. С 1 июля 2014 года по 3 июля 2015 года пригородные перевозки по станции не осуществлялись. На станции базируется формированием фирменный скорый поезд «Марий Эл».

Движение поездов 
Поезда дальнего следования:

Поезда летнего пригородного сообщения:

Перспективы 
В 2019 году активно обсуждалось продление ветки Зелёный Дол — Яранск до Котельнича, что позволит соединить северную и южную ветку Транссибирской магистрали. В начале 2020 проект перенесён в планы до 2030 года.

Галерея

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Марий Эл

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов по станции Йошкар-Ола и тарифы

Станции Казанского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Марий Эл
Транспортные здания и сооружения Йошкар-Олы